Аширбе́ков — фамилия.

Известные носители 
 Аширбеков, Ахметрашит (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Аширбеков, Бахытжан Айдарханович — аким города Туркестан (01 июля 2013 — 11 сентября 2014)
 Аширбеков, Кайрат Абиханович (род. 1982) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Аширбеков, Уббинияз Аширбекович — председатель Верховного Совета Республики Каракалпакстан 1991—1997